Le terme Assur a plusieurs significations :
 Assur, une ville de l'ancienne Mésopotamie, située sur le cours moyen du Tigre, foyer de l’État assyrien ;
 Assur, la divinité tutélaire de cette ville, et du peuple assyrien ;
 Assur, le nom ancien du royaume formé à partir de la ville d’Assur, appelé de nos jours Assyrie. Les habitants de ce pays sont les Assyriens ;
 Assur, un personnage biblique, le fils de Sem, petit-fils de Noé;
 Assur, un personnage biblique, l'ancêtre des Thécuites.

Assyrie